L'expression  peut désigner, par opposition au  :
 le gouvernement issu du Congrès général national, d'août 2014 à avril 2016 et depuis octobre 2016 ;
 le gouvernement issu du Conseil présidentiel, depuis avril 2016.